Orbit@home — проект добровольных вычислений, целью которого является слежение за орбитами всех малых тел, проходящих рядом с Землёй. Проект основан на платформе BOINC и ORSA (Orbit Reconstruction, Simulation and Analysis — Реконструкция, Моделирование и Анализ Орбит). Проект поддерживается NASA. Более полную информацию можно получить на сайте проекта ORSA.

История проекта 
 3 марта 2008 год — закончена настройка новых серверов и открыта свободная регистрация участников проекта.
 11 апреля 2008 года — выпущена версия клиента orbit@home для ОС Windows.
 6 октября 2008 года — смоделировано падение астероида 2008 TC3 на теневую сторону Земли. На сайте проекта выложена анимация, иллюстрирующая процесс падения.
 16 февраля 2013 года — проект остановлен из-за недостатка финансирования.
 23 июля 2013 года на сайте проекта появилась информация о возможном возобновлении работы осенью 2013 года.
 По состоянию на январь 2019 года, проект остановлен.

См. также 
 Добровольные вычисления
 BOINC

Ссылки 
 orbit@home website  
 ORSA — Orbit Reconstruction, Simulation and Analysis

Примечания 

Астрономические распределённые вычисления
Незавершённые статьи по астрономии